Nothelfer ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Nothelfer (1922–2014), deutscher Verbandsfunktionär und Kommunalpolitiker

Nothelfer steht für:
 Vierzehn Nothelfer, vierzehn frühchristliche Heilige, die besonders in Notlagen angerufen werden
 Nothelfer (Unfallversicherung), Personen, die bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten
 14 Nothelfer (Band), deutsche Rechtsrock-Band

Siehe auch:
 Nothhelfer